Billings Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Billings Township (Michigan)
 Billings Township (North Dakota)